Bergara - cidade no País Basco
 Sofia Vergara, supermodelo e atriz colombiana
 Príncipe de Vergara
 Vergara (Colômbia) - no departamento de Cundinamarca
 Vergara (Uruguai) - no departamento de Treinta y Tres

Desambiguação
Desambiguações de topônimos